Ки́ву — озеро в Восточной Африке, на границе между Руандой и Демократической Республикой Конго в Восточно-Африканской рифтовой долине, одно из Великих Африканских озёр. Озеро Киву имеет сток через реку Рузизи, которая течёт в южном направлении и впадает в озеро Танганьика.

География 

Площадь поверхности озера равна примерно 2700 км², урез воды находится на отметке 1460 метров над уровнем моря. Озёрная котловина расположена в рифтовой долине, которая постепенно расширяется, вызывая вулканическую активность в регионе и углубляя озеро, максимальная глубина которого составляет 496 метров (19 место по глубине в мире). Озеро окружено горами.

Киву открыто в 1894 немецким путешественником Адольфом фон Гётценом.

На озере находится один из самых больших расположенных в пресной воде островов мира — Иджви (Демократическая Республика Конго).

В 1948 году произошло извержение расположенного рядом с озером вулкана Китуро.

Фауна 
В озере водятся барбусы.

Опасность 
Нижние слои воды в озере насыщены углекислым газом и метаном. Запасы метана оцениваются в 55 млрд м³. Выброс газов вследствие землетрясения или возрастания вулканической активности угрожает жизни двух миллионов жителей прилегающих территорий.

Галерея

Примечания

Литература 
 Географический энциклопедический словарь: Географические названия / Гл. ред А. Ф. Трёшников; Ред. кол.: Э. Б. Алаев, П. М. Алампиев, А. Г. Воронов и др. — М.: Сов. энциклопедия, 1983. — С. 208. — 538 с. — 100 000 экз.
 

Бассейн Танганьики
Озёра Демократической Республики Конго
Озёра Руанды
Пограничные озёра
Меромиктические водоёмы